w fizyce i budownictwie:
 zasuwa (hydrotechnika)
 śluza wodna
 drzwi wodoszczelne
 zasuwa (okucie)

 Zawór suwakowy - potocznie zwany zasuwą
w architekturze:
 zasuwa ołtarza